Гарольд Персиваль Уотсон (, 6 мая 1923, Саскатун, Саскачеван, Канада – 21 ноября 2002) – канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Бруклин Американс», «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Гарри Уотсон начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге Саскачевана, успешно поиграв в командах «Саскатун Чифс», «Саскатун Доджерс» и «Саскатун Квакерс». В 1941 году, в возрасте 18 лет, Уотсон подписывает первый профессиональный контракт с клубом «Бруклин Американс», для которого сезон 1941/42 стал последним из-за финансовых трудностей связанных с начавшейся Второй мировой войной.

Сезон 1942/43 Гарри Уотсон начал уже в составе «Детройт Ред Уингз» и в первый же сезон выиграл с командой Кубок Стэнли. После завоевания Кубка Стэнли в 1943 году, Уотсон был призван на воинскую службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. После демобилизации в 1945 году он возвращается в состав «Детройта».

В 1946 году Уотсон был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс» и за следующие пять лет выиграл четыре Кубка Стэнли. После восьми сезонов проведённых в «Торонто», он, в начале сезона 1954/55, был продан в «Чикаго Блэк Хокс». Уотсон отыграл в «Чикаго» три года прежде, чем провёл свой последний сезон, в качестве играющего тренера, в клубе Американской хоккейной лиги «Баффало Бизонс».

В 1994 году Гарри Уотсон был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (5): 1943, 1947, 1948, 1949, 1951
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (7): 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955 
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1994

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Гарри Уотсона на The Internet Hockey Database
 Биография Гарри Уотсона на Legends of Hockey
 Профиль Гарри Уотсона на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Баффало Байзонс» (хоккей, 1940—1970)
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ